äthiopisch steht für:
 den afrikanischen Staat Äthiopien betreffend
 die faunengeographische Zone Äthiopis betreffend, siehe Afrotropis
 Altäthiopische Sprache, eine äthiopische Kirchensprache
 Äthiopische Schrift, eine afrikanische Silbenschrift
 Äthiopische Küche, Kochstil und kulinarische Spezialitäten Äthiopiens

Siehe auch: